Надарбазеви () — грузинский топоним.
Надарбазеви — грузинское название села Надарваз в Дзауском районе Южной Осетии (Онском муниципалитете края Рача-Лечхуми и Нижняя Сванетия в Грузии).
Надарбазеви — село в Хашурском муниципалитете края Шида-Картли в Грузии.